Ева Жетѐлска-Фелѐшко, с родово име Камѝнска () е полска езиковедка полонистка и славистка, професор, директор на Института по славянознание при Полската академия на науките, ръководител на Полското лингвистично дружество (1997 – 2003).

Научни трудове 
 Dawne słowiańskie dialekty województwa koszalińskiego; najstarsze zmiany fonetyczne (1973)
 Nazwy rzeczne Pomorza między dolną Wislą a dolną Odrą (1977)
 Językoznawstwo zachodniosłowiańskie w Polsce: przewodnik (1987)
 Rozwój i zmiany toponimicznego formantu „ica“ na obszarze zachodnio-słowiańskim (1978)
 Dawne słowiańskie nazwy miejscowe Pomorza Środkowego (1985)
 Pomorze Zachodnie: nasz język dawniej i dziś (1986)
 Dawne słowiańskie nazwy miejscowe Pomorza Szczecińskiego  (1991)
 Językowa przeszłość Pomorza Zachodniego na podstawie nazw miejscowych (1996)
 W świecie nazw własnych (2006)
 Nazwy terenowe Pomorza Zachodniego zawierające elementy słowiańskie (2008) – в съавторство с Йежи Дума

Бележки 

Полски полонисти
Полски слависти
Полски диалектолози
Полски ономасти
Полски семантици
Възпитаници на Ягелонския университет
Действителни членове на ПАН
Членове на Варшавското научно дружество
Членове на Полското лингвистично дружество
Членове на „Солидарност“
Родени във Варшава